HMS Dreadnought je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Dreadnought (1573) 
 HMS Dreadnought (1691) 
 HMS Dreadnought (1742) 
 HMS Dreadnought (1801) 
 HMS Dreadnought (1875) 
 HMS Dreadnought (1906) 
 HMS Dreadnought (S101)

Dreadnought